Az 1971-es női röplabda-Európa-bajnokságot Olaszországban rendezték 1971. szeptember 23. és október 1. között. A tornán 18 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő szovjet csapat nyerte, a magyar válogatott ötödik lett.

Lebonyolítás 
A 18 csapat hat darab hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első helyezett jutott a hatos döntőbe. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 13–18. helyért

A 7–12. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1971-es férfi röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Női röplabda-Európa-bajnokság